Râul Ticoș se poate referi la:

 Râul Ticoș - afluent al râului Bicaz
 Râul Ticoș - afluent al râului Pădureni